John Farr ist der Name folgender Personen:

* John Farr (Politiker) (1922–1997), britischer Politiker
 John R. Farr (1857–1933), US-amerikanischer Politiker